Flanagan steht für:
 Flanagan (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Orte in den Vereinigten Staaten
 Flanagan (Illinois)
 Flanagan (Kentucky)

geografische Objekte
 Flanagan-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Flanagan River, Fluss im Westen der kanadischen Provinz Ontario

Siehe auch:
 Flannagan